Suat Kaya (Istambul, 26 de agosto de 1967) é um ex-futebolista profissional turco que atuava como meia.

Carreira 
Suat Kaya integrou a Seleção Turca de Futebol na Eurocopa de 2000.

Jogadores da Seleção Turca de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 2000